Nationalstraße 3 steht für:
 Nationalstraße 3 (Albanien)
 Nationalstraße 3 (Belgien)
 Nationalstraße 3 (Griechenland)
 Nationalstraße 3 (Japan)
 Nationalstraße 3 (Laos)
 Route nationale 3 in Frankreich
 National Route 3 in Südafrika
 Drum național 3 in Rumänien
 Route nationale 3 (Luxemburg)
 Route nationale 3 (Madagaskar)